Ріпецький — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ріпецький Всеволод
 Ріпецький Мирослав
 Ріпецький Модест
 Ріпецький Нестор-Всеволод
 Ріпецький Олександр
 Ріпецький Степан
 Ріпецький Теодор

Українські прізвища